Albrecht Eggert (1903–1977), officier allemand,
 Almut Eggert (1937-2023), actrice allemande,
 Anders Eggert (né en 1982), handballeur danois,
 Hermann Eggert (1844-1920), architecte allemand,
 Joachim Nikolas Eggert (1779–1813), compositeur suédois,
 Maren Eggert (née en 1974), actrice allemande,
 Moritz Eggert (né en 1965), compositeur allemand,
 Nicole Eggert (née en 1972), actrice américaine, 
 Nina Eggert (née en 1969), triathlète allemande,
 Ralf Eggert (né en 1971), triathlète allemand,
 Toni Eggert (né en 1988), lugeur allemand.